Accademia nazionale di danza – accademia italiana di danza, con sede a Roma
 Accademia di danza Vaganova – scuola di balletto russa